Il Penisola Sorrentina rosso frizzante naturale Lettere è un vino DOC la cui produzione è consentita nella città metropolitana di Napoli.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rubino più o meno intenso
odore: vinoso, intenso, fruttato
sapore: frizzante, sapido, di medio corpo, nettamente vinoso, morbido, a volte con vena amabile

Storia

Abbinamenti consigliati 
Vedi Penisola Sorrentina rosso frizzante naturale Gragnano

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Napoli  (1994/95)  103,18  
Napoli  (1995/96)  486,53  
Napoli  (1996/97)  491,3

Vini DOC della provincia di Napoli
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Piedirosso
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Aglianico
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Schioppettino